Mrozy heißen folgende Orte in Polen:
 Mrozy, Stadt und Gemeindesitz im Powiat Miński der Woiwodschaft Masowien
 Mrozy (Puszcza Mariańska), Dorf der Gmina Puszcza Mariańska in der Woiwodschaft Masowien
 Mrozy (Sierakowice), Dorf der Gmina Sierakowice in der Woiwodschaft Pommern